Пуерто дел Дурасно има више значења:

 Пуерто дел Дурасно (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерто дел Дурасно (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто дел Дурасно (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто дел Дурасно (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пуерто дел Дурасно (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику